A96 steht für:
 Bundesautobahn 96, eine deutsche Autobahn
 A96 road, eine schottische Fernstraße